Девятовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Девятовка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Девятовка — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Девятовка — деревня в Базарносызганском районе Ульяновской области.